Антонио Кастиљо има више значења:

 Антонио Кастиљо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Антонио Кастиљо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику